Asthenactis är ett släkte av sjöstjärnor. Asthenactis ingår i familjen Myxasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Asthenactis